Натуральне число 629
 629 рік до нашої ери
 629 рік нашої ери